Tempio di Khnum – tempio di Esna
 Tempio di Khnum – tempio di Elefantina